gmina Mikulińce – gmina wiejska w powiecie śniatyńskim województwa stanisławowskiego
 gmina Mikulińce – gmina wiejska w powiecie tarnopolskim województwa tarnopolskiego